Pippo  – frequente ipocoristico di diversi nomi personali italiani, tra cui principalmente Filippo e Giuseppe
Pippo  – soprannome con cui venivano chiamati i bombardieri "solitari" che operavano nell'Italia del nord durante la seconda guerra mondiale
 Pippo  – nome utilizzato frequentemente in informatica come variabile metasintattica
 Pippo  – brano di Zucchero Fornaciari, incluso nell'album Blue's

Persone
 Pippo – vezzeggiativo del presentatore italiano Pippo Baudo
 Francesco Pippo – attore, cantante e cabarettista italiano meglio noto come Pippo Franco

Personaggi immaginari 
 Pippo  – personaggio di Walt Disney, amico e aiutante di Topolino
 Pippo  – personaggio della serie televisiva Camera Café
 Pippo  – personaggio di Jacovitti. È il più piccolo e sveglio dei "3 P": Pippo, Pertica e Palla
 Pippo  – personaggio del cartone animato Pippo e Menelao (Pif et Hercule)